MonaLisa e Leonardo são dois projectos da Mars Society  de 15 de Abril a 15 de Maio de 2005, para levar a cabo experiências no deserto do Utah, nos Estados Unidos. As experiências principais são a simulação da vida em Marte e a experiência de tripulações por sexos.

Tripulação

Projecto Leonardo 
 David Agnolon, França
 Rémon Annes, Holanda
 Torsten Bieler, Alemanha
 Mathias Bonnet, França
 Vince Deno, Estados Unidos
 Georg Grillmayer, Áustria
 Kurt Klaus, EUA
 Joey Marmolejo, EUA
 Sam NG, Canadá
 Ricardo Patrícilo, Portugal
 Chirag Vyas, EUA
 James Waldie Austrália

Projecto Mona Lisa 
 Sheryl Bishop, Estados Unidos
 Tina Buechner, Alemanha
 Ella Carlsson, Suécia
 Frédérique de Dinechin, França
 Macha Ejova, Rússia
 Selime Gurol, Turquia
 Inka Hublitz, Alemanha
 Agnès Mellot, França
 Anjali Nayar, Canadá
 Anne Pacros, França
 Eniko Patkos, Hungria

Ligações externas 
 https://web.archive.org/web/20090521172705/http://monalisaleonardo.isunet.edu/

Exploração de Marte